In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 291. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 91. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben

Interstate 291 (Massachusetts)
Interstate 291 (Connecticut)